Światowy ranking snookerowy 1994/1995 – lista zawiera 64 zawodników najwyżej sklasyfikowanych w sezonie 1994/1995. Pierwsza szesnastka rankingu ma zapewniony udział w 1. rundzie wszystkich turniejów rankingowych. W każdym z turniejów rankingowych z numerem pierwszym będzie rozstawiany obrońca danego tytułu, z numerem drugim mistrz świata 1994 a zarazem lider światowego rankingu, Szkot Stephen Hendry, zaś kolejni zawodnicy według kolejności zajmowanej na poniższej liście.

Bibliografia 
 snooker.org: World Rankings 1994/95

1994 w sporcie
1995 w sporcie
Kalendarium snookera